Фрагменты греческих историков — собрание сохранившихся в передаче других авторов цитат и пересказов трудов древнегреческих авторов, писавших на исторические темы (их число в десятки раз превышает число тех историков, чьи сочинения сохранились). Первое издание (1841—1870) было подготовлено Карлом Мюллером (Carl Wilhelm Ludwig Müller, 1813—1894, фр.) и цитируется как FHG, второе (1923—1958), незавершенное — Феликсом Якоби (Felix Jacoby, нем., 1876—1959), цитируется как FGrH или FGrHist. В настоящее время ведётся работа над заключительными томами собрания Якоби.

Издание Мюллера 
Основное издание (Fragmenta historicorum Graecorum) состоит из четырёх томов и включает почти 7000 фрагментов более 600 историков с латинским переводом греческих текстов. Цитируется с указанием номера тома и страницы либо номера фрагмента. В настоящее время оно в значительной степени устарело.

 FHG. — Vol. 1 / Karl Müller, Theodor Müller. — Paris 1841:
 включает 2238 фрагментов 19 наиболее известных историков, а также «Паросскую хронику».
 FHG. — Vol. 2 / Karl Müller. — Paris, 1848:
 Книга I (стр.2-71) — 194 фрагмента 20 авторов 520 — 404 годов до н. э. (в том I из авторов этого периода вошли Гекатей, Харон, Ксанф, Гелланик, Ферекид, Акусилай и Антиох)
 Книга II (стр.74-100) — 65 фрагментов 17 авторов 404—323 годов до н. э. (в том I из авторов этого периода вошли Эфор, Феопомп, Филист, Клидем и Андротион)
 Книга III (стр.102-339) — 657 фрагментов 13 авторов: Аристотель (исторические фрагменты) и его ученики.
 Книга IV (стр.342-631) — 505 фрагментов 43 авторов 336 — 247 годов до н. э. (в том I из авторов этого периода вошли Тимей, Фанодем, Демон, Филохор)
 FHG. — Vol. 3 / Karl Müller. — Paris, 1849:
 Книга V (стр.1-183) — 504 фрагмента 40 авторов 247 — 146 годов до н. э. (в том I из авторов этого периода вошли Филарх и Истр)
 Книга VI (стр.184-327) — 403 фрагмента 33 авторов 146 — 27 годов до н. э. (в том I вошел Аполлодор Афинский)
 Книга VII (стр.330-558) — 355 фрагментов 21 автора 27 года до н. э. — 98 года н. э.
 Книга VIII (стр.560-729) — 404 фрагмента 37 авторов 98-306 годов.
 FHG. — Vol. 4 / Karl Müller. — Paris 1851:
 Книга IX (стр.1-276, 535 — 622) — 501 фрагмент 20 авторов 306—602 годов.
 Книга X (стр.278-533) — 1053 фрагмента 364 авторов, чье время жизни точно неизвестно.
 В том включены подробные указатели к томам II — IV (стр.671-856): авторов, алфавитный указатель названий сочинений, именной и предметный.
 FHG. — Vol. 5, 1 / Karl Müller. — Paris, 1873;
FHG. — Vol. 5, 2: Historicorum Graecorum et Syriorum reliquiae in Armeniorum scriptis servatae / Victor Langlois. — Paris, 1884:
 Большая часть 5-го тома занята трудами армянских историков и некоторыми дополнениями к собранию.

В собрание не вошли фрагменты историков, писавших об Александре Великом, так как они были опубликованы Мюллером отдельно (Scriptores rerum Alexandri Magni, 1846; в собрание вошло 387 фрагментов 37 историков).

Издание Якоби 
Работа над вторым изданием (Die Fragmente der griechischen Historiker) велась Феликсом Якоби около пятидесяти лет, но так и не была завершена.

Три тома (каждый из которых состоит из нескольких книг) были опубликованы в 1923—1958 годах. Авторы № 1-63 — это мифографы и историки раннего периода, авторы № 64-261 — общие исторические труды, авторы № 262—856 — региональные истории, книги о различных странах и автобиографии. Четвёртый том, который должен был включать биографическую и антикварную литературу, и пятый том с географическими сочинениями не были опубликованы Якоби, и в настоящее время готовятся к печати коллективом авторов.

В научной литературе его издание принято цитировать с указанием номера автора и фрагмента: например, FGrH 555 °F 9 означает девятый фрагмент пятьсот пятьдесят пятого автора, вошедшего в собрание Якоби (это Антиох Сиракузский).

Продолжение Якоби 
В 1988 году профессор Г.-А. Леманн предложил возобновить работу над собранием Якоби, что нашло отклик множества антиковедов.

Том IV запланировано разделить на 6 частей (каждая из них будет состоять из нескольких выпусков):
 IVА: «Биография» (разделен на 8 выпусков, выпуск 1 включает авторов доэллинистического периода, выпуски 2-6 — авторов эллинистического, выпуск 7 — авторов эпохи Римской империи и недатируемых, выпуск 8 — фрагменты неустановленных авторов);
 IVB: «История литературы, музыки и искусства»;
 IVC: политии и законы;
 IVD: история религии и культа;
 IVE: парадоксография, пойкилография и древности (включая «Агоны» (состязания), «Ктисисы» (основания), «Айтии» (причины), «Метономасии» (переименования));
 IVF: собрания, антологии и записки, включая апофтегмы (изречения), хрестоматии и паремиографию (собрания пословиц).

Пока издано 3 книги из планируемых 27 (выпуски 1, 3 и 7 тома IVА): «Биографы доэллинистического периода» (1998, включает № 1000—1013); «Гермипп Смирнский» (№ 1026); «Авторы императорского периода и недатируемые» (№ 1053—1118).

Том V («Географы») готовится к выходу в 2014 году и будет включать фрагменты 96 историков.

Список авторов 

Курсивом выделены вымышленные историки, упоминаемые только Псевдо-Плутархом

См. также

Примечания

Ссылки 
 Фрагменты греческих историков онлайн
 Издание Мюллера онлайн
 Список авторов, включенных в собрание Якоби
 Проект «Новый Якоби»
 Издание собрания Якоби и его продолжения на сайте издательства Brill

Древнегреческие историки
Собрания фрагментов произведений античных авторов
Списки:Древняя Греция
Античные исторические сочинения